Карабін — вкорочена та полегшена гвинтівка або рушниця з довжиною ствола до 56 см.
 Автоматичний карабін (у просторіччі «автомат») — ручна індивідуальна автоматична вогнепальна зброя.
 Карабін — швидкодіючий з'єднувальний елемент, сполучна ланка між різними видами пристроїв.

Прізвище 

 Карабін Сергій Ігорович (1983—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Карабін Ярослав Миронович (нар. 19 листопада 2002, Львів, Україна) — український футболіст, центральний півзахисник львівського «Руху».
 Ладіслав Карабін (словац. Ladislav Karabin, нар. 30 жовтня 1977, Спішська Нова Весь) — словацький хокеїст, що грав на позиції лівого нападника.